Бешар (вілаєт) (ولاية بشار) — вілаєт у Алжирі. Адміністративний центр — м. Бешар .
 Бешар (місто) — адміністративний центр у Алжирі. 
 Бешар (вугільний басейн) —  вугільний басейн у Алжирі. 

Особи:

 Бешар Тілла (1953 — 1966 ) —  міністр закордонних справ Албанії